Les Sempronii Longi sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Sempronii.

 Tiberius Sempronius Longus, consul en 218 av. J.-C. ;
 Tiberius Sempronius Longus, fils du précédent, consul en 194 av. J.-C.